Абуль-Касим ( — «Отец Касима») — кунья, часть арабского имени. Возможны варианты: Абу аль-Касим, Абу-ль-Касим, Абу-л-Касим, Абул-Касим и др. Вариант имени исламского пророка Мухаммеда, указывающий на то, что последний был отцом своего сына Касима ибн Мухаммада.
 
Персоналии
 Абу-ль-Касим, Аля-эд-дин (род. 1990) — египетский фехтовальщик-рапирист, призёр Олимпийских игр.
 Абуль-Касим аль-Багави (830—929) — мусульманский улем, мухаддис.
 Абуль-Касим аль-Фадль аль-Мути Лиллах (914—974) — багдадский халиф из династии Аббасидов, правивший с 946 по 974 год.
 Абу-л-Касим — самопровозглашённый правитель султаната Рума, управлявший им с 1086 по 1092 годы.
 Мухаммад Абул-Касим аз-Зваи — Генеральный секретарь Высшего народного конгресса. Формальный глава государства Ливии.
 Абуль-Касим аль-Фирдауси — знаменитый персидский поэт.
 Абуль-Касим ибн Манда — мусульманский улем, сын Мухаммада ибн Исхака ибн Манды.
 Абуль-Касим аз-Захрави (Абуль-Касим аз-Захрави) (936—1013) — мусульманский врач из аль-Андалуса.
 Абуль-Касим Абдул-Карим аль-Кушайри (986—1072) — исламский богослов, шафиит, ашарит, один из классиков суфизма.
 Абуль-Касим Махмуд аз-Замахшари (1075—1144) — среднеазиатский писатель, философ, толкователь Корана.
 Абуль-Касим Мухаммад ибн Аббад (Аббад I) — основатель династии Аббадитов в Андалусе.
  — лидер противников Альморавидов в аль-Андалусе.
  — фатимидский имам.
  — берберский историк, географ, поэт и статистик из Марокко.
  — шиитский священнослужитель, аятолла.
 Абулькасим Ахмедзаде Лахути — персидский-таджикский советский поэт и политический деятель, классик современной таджикской литературы.
 Абуль-Касим аль-Хои — великий аятолла шиитов-двунадесятников, марджа.
  — иранский политик, министр и дипломат.
  — персидский бахаи.
 Абуль-Касим аш-Шабби — тунисский поэт.
  — египетский поэт.

См. также 
 Абул Казим — гора в юго-восточной Эфиопии.
 Касим
 Касимов

Арабские имена